Вечі́рня ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вечірня вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вечірня вулиця — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Вечірня вулиця — вулиця в місті Львів.
Вечірня вулиця — вулиця в місті Переяслав Київської області.
 Вечірня вулиця — вулиця в місті Червоноград Львівської області.

Вулиці